Томпуда (от якутского «томпо» — водоворот) — река в Бурятии.

Берёт своё начало на высоте 1735 м над уровнем моря. Длина — 108 км, площадь водосборного бассейна — 1810 км². Высота устья — 455,9 м над уровнем моря. Река протекает по территории Северо-Байкальского района, в основном, в горной местности, поэтому имеются пороги до 4-й категории сложности. В нижнем течении — спокойная извилистая река. Впадает в северную часть озера Байкал.

Левые притоки: Бирамья, Топо, Согденгдон (Согзенная).
Правые притоки: Ирикандан, Межевой, Яровой, Тулунная.

Впервые Томпуда полностью пройдена группой каякеров из России и Италии в 2000 году.

Рыбалка на Томпуде интересна и разнообразна: налим, ленок, хариус; в низовьях: крупная щука и окунь. На реке много «ям» и плёсов, где встречается таймень.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Ангаро-Байкальский
 Речной бассейн — бассейны малых и средних притоков средней и северной части озера Байкал
 Речной подбассейн — отсутствует
 Водохозяйственный участок — бассейны рек средней и северной части озера Байкал от восточной границы бассейна реки Ангары до северо-западной границы бассейна реки Баргузин

Примечания 

Реки, впадающие в Байкал
Реки Северо-Байкальского района
Водный туризм в Восточной Сибири